Einan ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Einan (1931–2013), norwegische Dichterin und Illustratorin
 Markus Einan (* 1997), norwegischer Mittelstreckenläufer